Aleksandar Markow ist der Name folgender Personen:

* Aleksandar Markow (Fußballspieler) (* 1961), bulgarischer Fußballspieler 
 Aleksandar Markow (Turner) (* 1985), bulgarischer Turner

Siehe auch:
 Alexander Markow